Евгений Михайлович Гершензо́н (9 июня 1930, Москва— 26 июля 2001) — советский и российский учёный в области экспериментальной физики, физики полупроводников, радиофизики. Доктор физико-математических наук (1967), профессор (1968), заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент РАО по Отделению высшего образования (1992). Почётный профессор МПГУ (2000), научный руководитель Проблемной радиофизической лаборатории МПГУ. Лауреат Государственной премии СССР (1980).

Биография 
Евгений Михайлович Гершензон родился 9 июня 1930 года в Москве в семье писателя Михаила Абрамовича Гершензона. Внук педиатра А. О. Гершензона, племянник литературоведа М. О. Гершензона.

В 1952 году окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Оставшись работать в МПГУ он сначала стал ассистентом, а затем прошел все ступени до заведующего кафедрой общей и экспериментальной физики.

В 1980 году получил Государственную премию СССР.

В 1992 году получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР и был избран членом-корреспондентом РАО.

Дети — физики Владимир и Михаил Гершензоны.

Публикации 
Автор более 400 научных работ и 25 научных изобретений. Избранные публикации:
 Курс общей физики : оптика и атомная физика: [Для физ.-мат. фак.] / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, А. Н. Мансуров. — 2-е изд., перераб. — Москва : Просвещение, 1992. — 319 с. : ил. — (Учебное пособие для педагогических институтов). — ISBN 5-09-004026-5.
 Молекулярная физика : Учеб. пособие для пед. вузов по спец. «Физика» / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, А. Н. Мансуров. — Москва : Академия, 2000. — 265 с. : ил. — (Высшее образование). — ISBN 5-7695-0323-8.
 Оптика и атомная физика : Учеб. пособие для пед. вузов по спец. 032200-физика / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, А. Н. Мансуров. — Москва : Академия, 2000. — 406 с. : ил. — (Высшее образование). — ISBN 5-7695-0351-X
 Механика : Учеб. пособие для пед. вузов по спец. 032200-Физика / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, А. Н. Мансуров. — Москва : Академия, 2001. — 378 с. : ил. — (Высшее образование). — ISBN 5-7695-0349-1
 Электродинамика : Учеб. пособие для пед. вузов по спец. 032200- Физика / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, А. Н. Мансуров. — Москва : Академия, 2002. — 350 с. : ил. — (Высшее образование). — ISBN 5-7695-0746-2 :
 Сборник вопросов и задач по общей физике [Текст] : учеб. пособие для студентов физико-мат. фак. пед. ун-тов и ин-тов / [Н. Г. Птицина и др.]; под ред. Е. М. Гершензона. — 2-е изд., испр. — Москва : Academia, 2002. — 326 с. : ил. — (Высшее образование). — 30000 экз.. — ISBN 5-7695-0891-4 (в пер.)
 Радиотехника [Текст] : [учебное пособие для физико-математических факультетов педагогических институтов] / Е. М. Гершензон, Г. Д. Полянина, Н. В. Соина. — Москва : Просвещение, 1986. — 318 с.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте МПГУ
 Труды Гершензона Евгения Михайловича

Почётные профессора МПГУ
Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики СССР
Физики России
Выпускники МПГУ
Преподаватели МПГУ